Śiva – una delle più popolari forme della Divinità presso la religione induista
 Shiva – periodo di lutto di sette giorni nell'Ebraismo
 Shiva – personaggio della serie di videogiochi Streets of Rage
 Vandana Shiva – attivista e ambientalista indiana
  Shiva – rapper italiano
 Shiva - film del 2012 diretto da Om Prakash Rao